Nederlandse wateren:

 Mallegat (Dordrecht), samenloop van binnenwateren
 Mallegat (Katwijk), doodlopend, deels verzand kanaal
 Mallegat (Oldemarkt), haven in het noorden van Overijssel
 Mallegat (Rotterdam), voormalige uitloop van drie boezemwateren
 Mallegat (Alkmaar), gedempte verlenging van het Geestwater

Zie ook 
 Mallegatsluis (Gouda)